

Persone 
 Alan Budd – economista britannico
 Barbara Budd – attrice canadese
 Brian Budd – calciatore canadese
 Bryan Budd – militare britannico
 Dave Budd – ex cestista statunitense
 Dean Budd – rugbista a 15 neozelandese internazionale per l'
 Harold Budd – compositore statunitense
 Roy Budd – musicista e compositore britannico
 Sibylla Bud – attrice australiana
 Zola Budd – ex atleta sudafricana, con passaporto britannico

Altro 
 Budd – nome proprio di persona maschile
 Budd – personaggio di Kill Bill
 Budd – EP dei Rapeman del 1988
 Costa Budd – costa dell'Antartide

Pagine correlate 
 Bud